Seznam polkov z zaporedno številko 130.

Seznam 
 Pehotni
 130. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 130. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 130. strelski polk (ZSSR)
 130. pehotni polk (Wehrmacht)
 130. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 130. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 130. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 130. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 130. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi